Buca peut faire référence à :

Toponyme

La baie Buca dans les îles Fidji

Buca, un district de la province d'İzmir en Turquie
Buca Arena, stade de football

Bucas Grande, île de l'archipel dans la région de Mindanao

Autre
Buca di Beppo, chaîne de restaurants américains